Искендерова — фамилия. Женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Искендерова, Джавахир Аллахверди гызы (1914—2003) — азербайджанская театральная актриса.
 Искендерова, Хаяла Ильгар гызы (род. 1988) — шахматистка.